Busov (góry) – pasmo górskie w słowackim Beskidzie Niskim 
 Busov (szczyt) – najwyższy szczyt tego pasma